Qareh Chaman kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarah Chaman (ort), Ardabil, 
 Sīāh Chaman, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar